Ваље Идалго има више значења:

 Ваље Идалго, Ел Кемадо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Идалго, Ел Куерал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Идалго, Ла Котора (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику